Андрей Анисимович Лукьянченко (23 декабря 1923, село Красная Поляна, Ставропольская губерния — 3 апреля 2022, хутор Сиротский, Ростовская область) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 21 декабря 1923 года в с. Красная Поляна Медвеженского уезда Ставропольской губернии, ныне Песчанокопского района Ростовской области.

В 1938 году окончил 5 классов Комиссаровской средней школы Дубовского района.

Трудовой путь начинал на конном заводе № 165 сначала табунщиком, затем скотником.

Участник Великой Отечественной войны, защищал Ленинград.

С 1947 по 1966 годы Лукьянченко работал старшим чабаном военного конного завода № 165 овцесовхоза «Семичный». В связи с разделением совхоза «Семичный», с декабря 1966 по 1991 годы был старшим чабаном совхоза «Восточный» Дубовского района. Одним из первых в районе стал применять кошарно-базовый метод выращивания молодняка.

Андрей Анисимович был инициатором областного социалистического соревнования под девизом «XXV съезду КПСС − 25 ударных стахановских декад».

Занимался общественной деятельностью. Избирался членом Дубовского РК КПСС, депутатом Ростовского областного Совета депутатов трудящихся и Гуреевского сельского совета. Принимал участие в работе XXIV съезда КПСС.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1971 году за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнение плана продажи государству продуктов животноводства, старшему чабану совхоза «Восточный» Андрею Лукьянченко было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
 Также награждён также орденом Трудовой Славы 3-й степени, медалью «Ветеран Труда» и другими.
 Награждён рядом медалей ВДНХ СССР.
 В декабре 2013 года Андрей Анисимович Лукьянченко получил одну из высших донских наград — орден «За заслуги перед Ростовской областью».

Перечень наград:
 Золотая медаль «Серп и Молот» (8.4.1971);
 Орден Ленина (8.4.1971).
 Орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
 Орден Трудовой Славы III степени
 Медаль «За трудовое отличие»

 медали, в том числе:
 «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 «Ветеран труда»
 «30 лет Советской Армии и Флота»
 «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Знак «Гвардия»
 Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970)
 бронзовая, серебряная и две золотые медали ВДНХ СССР.

Источники 
 Герои труда Дона, Библиографический справочник, Ростов-на-Дону, 2008.

Примечания

Ссылки 
 
 Лукьянченко Андрей Анисимович
 Летопись сельской администрации хутора Гуреева

Участники битвы за Ленинград
Делегаты XXIV съезда КПСС
Депутаты сельских советов СССР
Депутаты Ростовского областного совета
Долгожители России